Philothermus är ett släkte av skalbaggar. Philothermus ingår i familjen gångbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gångbaggar
Philothermus